«Recovering» — песня Селин Дион, выпущенная 9 сентября 2016 года лейблом Columbia Records. Песня была написана специально для Дион певицей и музыкантом Пинк в соавторстве с Алленом Шэмблином и Томом Дугласом и посвящена мужу Дион Рене Анжелилу, который скончался от рака в январе того же года. В качестве продюсеров выступили Умберто Гатика и Скотт Прайс.

История создания 

В январе 2016 года Дион пережила потерю своего 73-летнего мужа Рене Анжелила, чью жизнь после долгой борьбы унёс рак горла. В июле перед парижским концертом её летнего тура Дион сообщила в интервью «Entertainment Tonight», что Пинк написала для неё песню в память об Анжелиле. Новость была растиражирована многочисленными новостными изданиями. 9 сентября состоялся релиз песни, которая стала первым синглом с готовящегося к выпуску англоязычного альбома Дион.

Живые выступления 

Одно из первых публичных исполнений «Recovering» состоялось в день выхода песни, 9 сентября 2016 года, в рамках благотворительного мероприятия в пользу исследования рака «Stand Up 2 Cancer», прямую трансляцию которого осуществляло более 40 телеканалов. Мероприятие проводилось в стенах «Концертного зала имени Уолта Диснея» в Лос Анджелесе. После трансляции Пинк поблагодарила певицу в собственном Твиттере. Впервые же Дион исполнила песню за день до этого, во время записи эпизода «Шоу Эллен Дедженерес», который был показан 12 сентября. 20 сентября Recovering была включена в сет-лист шоу Дион в Лас-Вегасе, а в 2017 году она исполняла песню в рамках своего летнего европейского тура.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
 «Recovering» — 3:24

Позиции в чартах

Хронология релиза

Примечания

Ссылки 

Синглы Селин Дион
Синглы 2016 года
Песни 2016 года
Песни Селин Дион